Transformers kan henvise til flere sider:
 Transformers – en legetøjsserien omhandlende robotter og aliens
 Transformers (2004 videospil) – et videospil baseret på Transformers: Armada

Film og tv 
 Transformers (tv-serie) – En animeret tv-serie fra 1984-87
 The Transformers: The Movie – En animationsfilm fra 1986
 Transformers (filmserie)
 Transformers (film) – spillefilm fra 2007
 Transformers: De faldnes hævn – spillefilm fra 2009
 Transformers: Dark of the Moon – spillefilm fra 2011
 Transformers: Age of Extinction – spillefilm fra 2014

Se også 
 Transformer – et album fra 1972 udgivet af Lou Reed
 Transformer – et arrangement af tæt koblede spoler, der transformerer strøm